Mugan kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Hovtamej, ort, Armavir,

Azerbajdzjan 

 Muğan (ort i Azerbajdzjan), Dzjälilabab, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar